

Patronyme 

 Maria Giovanna Clementi (1692-1761), peintre italienne.
 Muzio Clementi (1752-1832), compositeur italien.
 Aldo Clementi (1925-2011), compositeur italien.
 
Pierre Clémenti (1910-1982), journaliste et homme politique français.
Pierre Clémenti (1942-1999), acteur et réalisateur français.

Autres 
 Clementi-Trio, trio avec piano allemand.
 Clos Clementi, domaine viticole en Corse.

Voir aussi

 

Patronyme italien